Sheldon Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Sheldon Township du comté d'Iroquois dans l'Illinois.
  du comté de Houston dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships